Майкл Сантьяго Ре́ндер (; 20 апреля 1975), наиболее известный под сценическим псевдонимом Киллер Майк () — американский рэпер, актёр и активист.

Карьера 
Киллер Майк дебютировал на треке OutKast «Snappin' and Trappin'» из альбома Stankonia (2000) и принимал участие в записи их сингла «The Whole World», награждённого премией «Грэмми». Его дебютный альбом Monster вышел в 2003 году. В качестве ведущего сингла с него была выпущена песня «Akshon (Yeah!)», на которой гостевой вокал записал рэп-дуэт OutKast. Она также вошла в саундтрек к видеоигре Madden NFL (версии 2004 года), и кроме того, специально для игры рэпер сделал ремикс этой песни. Второй сингл с пластинки «A.D.I.D.A.S.» (сокращение от «All day I dream about sex») с участием Big Boi и Слипи Брауна занял 60-е место в чарте Billboard Hot 100, и до сих пор это — наивысшее сольное достижение исполнителя в песенном хит-параде США. Диск Monster достиг 10-го места в Billboard 200. Релиз второго альбома Ghetto Extraordinary несколько раз откладывался из-за разногласий между Big Boi и Sony Records. В середине 2000-х годов Киллер Майк входил в состав рэп-супергруппы Purple Ribbon All-Stars. 

Последний на сегодняшний день альбом рэпера R.A.P. Music 2012 года был спродюсирован Эл-Пи и высоко оценён музыкальными критиками. Эл-Пи и Киллер Майк записали совместную песню «Butane (Champion's Anthem)».

В этом же году Киллер Майк был приглашенным артистом на альбоме Эл-Пи Cancer 4 Cure.

Когда альбомы R.A.P. Music и Cancer 4 Cure вышли с разницей в несколько недель друг от друга, два рэпера решили отправиться в совместное турне. Успех тура в конечном итоге привел к решению записываться как дуэт, который они назвали Run the Jewels.

Run the Jewels выпустили одноименный альбом 26 июня 2013 года.

В следующем году, 28 октября 2014 года, Run the Jewels выпустили второй альбом, Run the Jewels 2.

25 сентября 2015 года дуэт выпустил перезаписанную версию альбома Run the Jewels 2, в котором все инструментальные партии заменены на звуки мурчания и мурлыкания, под названием Meow the Jewels.

Третий альбом, Run the Jewels 3, вышел 24 декабря 2016 года.

Их четвертый альбом, RTJ4, вышел 3 июня 2020 года.

4 июля 2022 года Киллер Майк выпустил свой первый за 10 лет сольный сингл «Run».

Активизм 
Майкл регулярно высказывается на темы социального неравенства, полицейской жестокости и институционального расизма. Его взгляды отражены в музыке, а также в интервью средствам массовой информации.

Комментируя беспорядки в Балтиморе в 2015 году, связанные со смертью Фредди Грея, Киллер Майк отметил, что он понимает разочарование, приводящее к насильственным демонстрациям, но призвал протестующих использовать свою энергию для организации долгосрочных перемен. В своей статье журналу «Billboard» Майкл заявил:

Участие в политике 
В июне 2015 года Майкл ненадолго баллотировался в качестве кандидата на должность представителя от 55-го округа Джорджии в . Он не был зарегистрирован, однако предлагал вписывать своё имя в биллютени.

Майк объявил о своей поддержке демократического кандидата в президенты США Берни Сандерса в июне 2015 года после того, как Сандерс объявил о своем намерении восстановить . Майк записал интервью с кандидатом в президенты, которое опубликовал в шести частях на своём ютуб-канале. В последующие месяцы он оставался активным и активным сторонником Сандерса, выступал с речами на митингах, выражал поддержку в телевизионных интервью и в социальных сетях, а также путешествовал вместе с кампанией. После выхода Сандерса из гонки Майк отказался поддержать Хиллари Клинтон.

В июне 2017 года поддержал лидера Лейбористской партии Джереми Корбина на выборах в Великобритании в 2017 году.

В 2020 году Майк поддержал Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа на внеочередных выборах в Сенат Соединенных Штатов в 2020-2021 годах в Джорджии, и оба они победили.

Так же в 2020 рэпер вновь поддержал Берни Сандерса в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии. Они вновь записали совместное интервью, в этот раз обсудив социальное неравенство, проблемы здравоохранения США, цены на инсулин и студенческие долги.

В марте 2021 года Майкл выступил на митинге . Он раскритиковал корпоративную политику Amazon за сверхэксплуатацию работников и призвал всех сотрудников компании объединяться в профсоюз.

Дискография

Альбомы 
 2003: Monster
 2006: I Pledge Allegiance to the Grind
 2008: I Pledge Allegiance to the Grind II
 2009: Underground Atlanta
 2011: Pl3dge
 2012: R.A.P. Music

Микстейпы 
 2006: Gangsta Grillz, Vol. 6 (mit DJ Drama)

Синглы 
 2002: «Akshon»
 2003: «A.D.I.D.A.S.»
 2005: «Get 'Em Shawty»
 2005: «My Chrome»
 2008: «2 Sides»
 2009: «Imma Fool Wit It»
 2010: «Ready Set Go»
 2012: «Big Beast»

Фильмография 

 2005: Aqua Teen Hunger Force — телефон 
 2006: ATL — камео
 2006-2008: Фриски Динго — Такуил
 2012-2014: Шоу Эрика Андре — камео
 2017: Звери — Лиса 1
 2017: Малыш на драйве — камео
 2017: Южный Парк — исполнитель трека Locked Up In Here
 2018: Предупреждение о срабатывании с Killer Mike (документальный фильм) — ведущий
 2019: Мама назвала меня шерифом — Доктор
 2020: Птица доброго Господа — камео
 2021: Америка: Фильм — Джон Генри / Кузнец
 2022: Озарк / Сам себя

Награды

Грэмми

Billboard 
В 2020 году Киллер Майк стал лауреатом первой в истории премии Billboard Change Maker Award, созданной для признания артиста или группы, которые говорят правду о власти с помощью своей музыки и известности.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Морхауского колледжа
Рэперы США
Исполнители Atlantic Records
Лауреаты премии «Грэмми»
Артисты, известные под псевдонимами